

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Rząśnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa 
 Rząśnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Rząśnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik

Zobacz też 
 Rząśnik Szlachecki, Rząśnik Włościański, Rząśnik-Majdan